Barinholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Ike Barinholtz (* 1977), US-amerikanischer Comedian und Schauspieler
 Jon Barinholtz (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent